Ferenc Nadasdy est le nom de plusieurs nobles d'Europe centrale :
 Ferenc I Nádasdy (1555–1604), général hongrois, il était marié à Élisabeth Báthory dite la comtesse sanglante ;
 Ferenc II Nádasdy (1625-1671), homme politique, petit-fils du précédent ;
 Ferenc III Nádasdy (1708-1783), général, ban de Croatie, petit-fils du précédent.